Arquitectura: 
 Ordre arquitectònic
 Ordres clàssics
 Ordre compost
 Ordre toscà
 Biologia: Ordre, categoria emprada en la classificació taxonòmica dels éssers vius.
 Escriptura: Ordre alfabètic
 Dret: 
 Ordre judicial, acte processal provinent d'un tribunal, mitjançant el qual resol les peticions de les parts, autoritza o ordena el compliment de determinades mesures
 Ordre ministerial, norma jurídica de rang reglamentari que emana de qualsevol dels ministres del Govern d'Espanya 
 Tribunal d'Ordre Públic
 Informàtica: Ordre (informàtica), instrucció que l'usuari dona al sistema perquè es realitzi una tasca concreta
 Finances:
 Ordre (borsa) 
 Matemàtiques: 
 Ordre (matemàtiques) 
 Reducció d'ordre
 Relació d'ordre
 Música: Ordre (música), corda o un conjunt de cordes en un instrument.